Судома — мимовільне болісне скорочення м'яза.
 Судома — у застарілому значенні «горе, біда».

Топонім 

Судома — назва кількох географічних об'єктів у Росії:

 Судома — річка в Псковській області, притока Шелоні.
 Судома — селище станції в Дєдовицькому районі Псковської області, Сосонська волость.
 Судома — залізнична станція Санкт-Петербург-Вітебського відділення Жовтневої залізниці в Дєдовицькому районі Псковської області.
 Судома — гора, вершина Судомської височини.

Примітки